Тагма (от  «нечто упорядоченное»):

 Тагма — отдел тела членистых животных.
 Тагма — название подразделения Византийской армии и одной из боевых единиц в современной армии Греции.